Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2017 (Дивізіон І) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який пройшов в двох групах: Група А (Грац, Австрія) та Група В (Катовиці, Польща).

Група А

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com </small>

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40 % хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Аніко Немет
 Найкращий захисник:  Аяко Токо
 Найкращий нападник:  Деніс Альтманн

Група B

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com </small>

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40 % хвилин.

Джерело: IIHF.com </small>

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Дарія Дмитрієва
 Найкращий захисник:  Івета Клімашова
 Найкращий нападник:  Ліга Мільоне

Посилання 
 Група В  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2017 у хокеї з шайбою
2017 у польському жіночому спорті